Le terme Macpès peut se référer à:

Toponymes

Rivière Macpès, un cours d'eau coulant dans Sainte-Blandine et Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographique de la confluence: 48° 15' 47" Nord; 68° 32' 26" Ouest.
Barrage du Grand-Lac-Macpès, situé dans la ville de Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 51" Nord; 68° 31' 18" Ouest.
Forêt refuge du Grand-Lac-Macpès, un "Écosystème forestier exceptionnel", situé dans la municipalité de Saint-Valérien, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 06" Nord; 68° 32' 04" Ouest.
Canton de Macpès, situé dans la ville de Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 00" Nord; 68° 24' 00" Ouest.
Forêt d'enseignement et de recherche de Macpès, situé dans la ville de Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 55" Nord; 68° 32' 11" Ouest.
Grand lac Macpès, un plan d'eau situé dans la ville de Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 24" Nord; 68° 29' 34" Ouest.
Petit lac Macpès, un plan d'eau situé dans Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 28" Nord; 68° 29' 46" Ouest.